Сан Луис Акатлан има више значења:

 Општина Сан Луис Акатлан (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Луис Акатлан (Сан Луис Акатлан, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику